Pão de açúcar — forma usual em que o açúcar refinado era produzido e vendido até o final do século XIX
 Pão de Açúcar — complexo de morros localizado no município de Rio de Janeiro, no Brasil
 Pão de Açúcar (supermercado brasileiro) — rede de supermercados do Brasil
 Pão de Açúcar (supermercado português) — rede de supermercados de Portugal
 Pão de Açúcar (Alagoas) — município do estado brasileiro de Alagoas
 Pão de Açúcar (Taquaritinga do Norte) — distrito em Pernambuco
 GPA — anteriormente conhecido como Grupo Pão de Açúcar, conglomerado de comércio varejista brasileiro
 Grêmio Osasco Audax — clube de futebol da cidade de São Paulo, outrora chamada Pão de Açúcar Esporte Clube

Desambiguações de topônimos